Evert Dudok (Venlo, 23 februari 1959) is een Nederlands ingenieur en is de directeur van EADS Astrium Satellites, een divisie van Astrium.

Dudok begon zijn carrière in 1984 bij het Duitse DASA. Toen Astrium werd opgericht, werd hij daar hoofd van de afdeling Navigatie en Constellaties in de divisie Telecommunicatie en Navigatie. In 2002 werd hij hoofd van de afdeling Earth Observation & Science en in 2005 werd hij directeur van EADS Astrium Space Transportation. In 2007 werd hij directeur van EADS Astrium Satellites en momenteel is hij CEO van Astrium.

Nederlands ingenieur